Дукакис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Дукакис, Китти (род. 1936) — американская писательница, жена Майкла Дукакиса.
 Дукакис, Майкл (род. 1933) — американский политик, кандидат в президенты США (1988).
 Дукакис, Олимпия (1931—2021) — американская актриса, кузина Майкла Дукакиса.